Входоиерусалимская церковь — уничтоженный в советское время православный храм, располагавшийся в городе Торопец Тверской области.

Расположение 
Храм располагался в центре города, на месте пресечения улицы Некрасова с Базарной площадью. В настоящее время на этом месте находится рынок и торговые здания.

История 
Каменный храм был построен в 1860 году на средства прихожан вместо сгоревшего деревянного. Имел два престола: главный во имя Входа Господня в Иерусалим и придельный во имя Параскевы Пятницы.

В 1897 году храм и колокольню снаружи оштукатурили и отбелили известью. На пожертвования тогда же было отлито 10 колоколов, самый большой весил более 1240 кг.

К храму были приписаны Воскресенская и Ильинская церкви.

В разные годы в храме служили следующие священники:

 Василий Матфиевич Алмазов
 Иоанн Архангельский

 Василий Алексиевич Носов (21.11.1895 — 1913)

Храм не сохранился, год утраты не установлен.

Галерея

См. также 

 Утраченные храмы Торопца

Примечания

Литература 

 Щукин В. Д. Псковская старина. // Псковские епархиальные ведомости. Псков, 1906, № 18, с. 458

Утраченные храмы Торопца
Появились в 1860 году